Vespoidea  è una superfamiglia appartenente all'ordine degli imenotteri, anche se vecchi schemi tassonomici variano da questa classificazione, in particolare nel riconoscimento della superfamiglia Scolioidea ormai considerata obsoleta ed inserita all'interno dei Vespoidea.
I membri che compongono questa superfamiglia sono vespe e formiche.

Albero filogenetico 
Rapporti filogenetici della famiglie Vespoidea, basata su Brothers (1999).

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Taxa classificati da Pierre André Latreille